Theodor Krancke ist der Name folgender Personen:

* Theodor Krancke (Baurat) (1820–1897), deutscher Eisenbahningenieur
 Theodor Krancke (Admiral) (1893–1973), deutscher Marineoffizier